František Jílek může být:

 František Jílek (1865–1911) – český dirigent
 František Jílek (1913–1993) – český dirigent
 František Jílek (fotbalista) (* 1942) – český fotbalista
 František Jílek (režisér) – český režisér pornograficko-historických filmů
 František Jílek-Oberpfalcer (1890–1973) – český lingvista a překladatel